Лебёдкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лебёдкино — село в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Лебёдкино — деревня в Моргаушском районе Чувашии.